Damernas dubbeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes 24 till 30 september. 28 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Resultat 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Första omgången
| RD2=Kvartsfinaler
| RD3=Semifinaler
| RD4=Final

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05=4
| RD1-team05=| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=0
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09= 
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=8
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{nowrap|}}
| RD1-score13-1=710
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=20
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=68
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=18

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06=| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1988